Takács Béla (1884–1915) repülőgép építő
 Takács Béla (?–?) az MTK labdarúgója az 1910-es években
 Takács Béla (1930–1997) művészettörténész, etnográfus, muzeológus, református lelkész
 Takács Béla (1935) közgazdász, egyetemi tanár
 Takács Béla (1930–2018) Európa-bajnok hajómodellező
 Takács Béla (1940–2019) az FTC labdarúgója
 Takács Béla (1947) grafikus
 Takács Béla (1974) labdarúgó (Haladás)
 Takács Béla Pro Natura díjas főiskolai tanár, docens
 Takács Béla gitáros (Persona Non Grata)

hasonló
 Takách Béla (1874–1947) festő, építész, iparművész.